San Julio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Julio, Durango, ort, Tlahualilo, 
 San Julio (västra Santa María Chilchotla kommun), ort, 
 San Julio (östra Santa María Chilchotla kommun), ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar